Die Sommer-Universiade 2009, offiziell die XXV. Sommer-Universiade wurde in Belgrad, Serbien, vom 1. Juli bis 12. Juli 2009 ausgetragen.

Bewerbung 
Die Bewerbung für die Sommer-Universiade 2009 begann Anfang 2004. Neben Belgrad bewarben sich die Städte Monterrey in Mexiko und Poznań in Polen. Ein Vorteil für Belgrad war die Tatsache, dass einige große Veranstaltungen in den folgenden Jahren dort stattfinden sollten. Dazu gehörte die Europameisterschaft im Basketball 2005, die Volleyballeuropameisterschaft, die Wasserballeuropameisterschaft 2006 und das Europäische Olympische Sommer-Jugendfestival 2007.

Am 19. Januar 2005 wurde bei einer Zeremonie in Innsbruck Belgrad als Austragungsort der Sommer-Universiade bekannt gegeben. Anwesend waren der verstorbene Bürgermeister von Belgrad Nenad Bogdanović.

Maskottchen 

Das Maskottchen der Universiade ist ein Sperling mit Käppi. Dieser wurde ausgewählt, da der Sperling nicht nur symbolisch mit der Gastgeberstadt verbunden ist, sondern auch weil dieser Schnelligkeit, Dynamik und Geschick als Eigenschaften hat, welche auch die Teilnehmer für die Wettbewerbe brauchen. Der Name wurde in einem Wettbewerb festgelegt. Im April 2009 blieben die drei Namen Srba, Cvrle und Dživdžan übrig. Der endgültige Name wurde von den 10.000 Freiwilligen Helfern der Universiade ausgewählt. Diese wählten den Namen Srba.

Sportstätten 
Die Universiade wurde in 69 verschiedenen Sportstätten in Belgrad und Umgebung ausgetragen. Weitere Städte mit Sportstätten waren Inđija, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Smederevo, Vršac und Zrenjanin. In Obrenovac wurden die Wettbewerbe im Wasserball und Volleyball ausgetragen, in Inđija die Basketball Wettbewerbe, in Novi Sad Leichtathletik und Volleyball, in Pančevo und Vršac Basketball und in Zrenjanin die Schwimmwettbewerbe.

Die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie fand in der Belgrad-Arena, mit einer Kapazität von 20.000 Zuschauern, statt. Viele Sportstätten wurden für die Universiade auf neueste Standards gebracht, einige sogar neu errichtet.

Unterbringung 
Im Athletendorf „Belville“ werden alle Teilnehmer der Universiade untergebracht. Die Unterkünfte wurden neu errichtet und bestehen aus 16 Gebäuden mit Appartements von 120.000 m² Wohnfläche. Dazu kommen noch Geschäfts- und Büroflächen von 56.800 m² und weitere 6100 m² an anderweitig nutzbarer Fläche. Der ganze Komplex wurde im Mai 2009 fertiggestellt und im Juni offiziell eröffnet. 2000 Appartements wurden schon vorher zum Verkauf angeboten und können nach den Spielen von den Eigentümern bezogen werden.

Teilnehmer 
Aus 145 Ländern nahmen 8.166 Personen teil. Aus Deutschland waren 114 Aktive mit einem Durchschnittsalter von 22,9 Jahren an 92 Entscheidungen beteiligt und errangen 17 Medaillen (3 × Gold, 3 × Silber und 11 × Bronze).

Sportarten 
 Bogenschießen
 Basketball
 Turmspringen
 Fechten
 Fußball
 Geräteturnen
 Leichtathletik
 Judo
 Rhythmische Sportgymnastik
 Schwimmen
 Tischtennis
 Taekwondo
 Tennis
 Volleyball
 Wasserball

TV-Übertragung 
Der serbische Staatssender RTS übernahm die Berichterstattung der Universiade. Die Übertragung der Spiele geschah im High Definition Format. Der Sender Eurosport übernahm die weitere Berichterstattung.

Medaillentabelle

Weblinks 

 Sommer-Universiade 2009 in Belgrad eröffnet. In: Deutscher Olympischer Sportbund (2. Juli 2009)
 Ergebnisse ab 2002
 Universiade‐Statistik 1949‐2015

Einzelnachweise 

 
Multisportveranstaltung 2009
Sportveranstaltung in Belgrad
2009